Arapaho eller Arapahoe kan syfta på:

 Arapaho eller Arapahoer – ett nordamerikanskt ursprungsfolk i nuvarande Colorado och Wyoming
 Arapaho (språk) – ett nordamerikanskt algonkinspråk

Platser 
Arapaho eller Arapahoe kan syfta på följande platser:

USA 

 Arapahoe, Colorado – ort i Cheyenne County, Colorado 
 Arapahoe, Nebraska – stad i Furnas County, Nebraska 
 Arapahoe, North Carolina – stad i Pamlico County, North Carolina 
 Arapaho, Oklahoma – småstad och huvudort i Custer County, Oklahoma 
 Arapahoe, Wyoming – ort i Fremont County, Wyoming 
 Arapahoe Basin – vintersportområde i White River National Forest, Summit County, Colorado 
 Arapahoe County – administrativt område i centrala Colorado, USA